Мокрая Чубурка — топоним:

 Мокрая Чубурка — река на севере Краснодарского края и юго-западе Ростовской области России.
 Мокрая Чубурка — до 1963 года название села Таврическое в Кущёвском районе Краснодарского края.